Листовое — название населённых пунктов:

Россия 
 Листовое — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Листовое — исчезнувший населённый пункт в Черняховском районе Калининградской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Листовое — село в Сакском районе.